Il termine "embolismo" (dal latino tardo embolismus, 'intercalazione', dal greco , 'inserisco') significa 'intercalazione' o 'inserimento' e ha diversi significati.

Embolismo (o embolia) – in medicina, ostruzione di una vena o di una arteria
Embolismo (o intercalazione) – inserimento di un periodo di tempo aggiuntivo in un calendario per aggiustarlo alle fasi del fenomeno astronomico di riferimento
Embolismo – nella celebrazione eucaristica, orazione che segue il Padre nostro
Embolismo – sempre nella celebrazione eucaristica, così è chiamata anche la parte centrale del Prefazio